Cantonul Langres este un canton din arondismentul Langres, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Balesmes-sur-Marne || align="right" | 247 || align="right" | 52200 || align="right" | 52036
|-
| Champigny-lès-Langres || align="right" | 443 || align="right" | 52200 || align="right" | 52102
|-
| Chanoy || align="right" | 107 || align="right" | 52260 || align="right" | 52106
|-
| Chatenay-Mâcheron || align="right" | 119 || align="right" | 52200 || align="right" | 52115
|-
| Courcelles-en-Montagne || align="right" | 77 || align="right" | 52200 || align="right" | 52147
|-
| Culmont || align="right" | 558 || align="right" | 52600 || align="right" | 52155
|-
| Faverolles || align="right" | 119 || align="right" | 52260 || align="right" | 52196
|-
| Humes-Jorquenay || align="right" | 601 || align="right" | 52200 || align="right" | 52246
|-
| Langres || align="right" | 9 586 || align="right" | 52200 || align="right" | 52269
|-
| Marac || align="right" | 193 || align="right" | 52260 || align="right" | 52307
|-
| Mardor || align="right" | 54 || align="right" | 52200 || align="right" | 52312
|-
| Noidant-le-Rocheux || align="right" | 194 || align="right" | 52200 || align="right" | 52355
|-
| Ormancey || align="right" | 78 || align="right" | 52200 || align="right" | 52366
|-
| Peigney || align="right" | 347 || align="right" | 52200 || align="right" | 52380
|-
| Perrancey-les-Vieux-Moulins || align="right" | 262 || align="right" | 52200 || align="right" | 52383
|-
| Saint-Ciergues || align="right" | 158 || align="right" | 52200 || align="right" | 52447
|-
| Saints-Geosmes || align="right" | 864 || align="right" | 52200 || align="right" | 52449
|-
| Saint-Martin-lès-Langres || align="right" | 53 || align="right" | 52200 || align="right" | 52452
|-
| Saint-Maurice || align="right" | 143 || align="right" | 52200 || align="right" | 52453
|-
| Saint-Vallier-sur-Marne || align="right" | 138 || align="right" | 52200 || align="right" | 52457
|-
| Vauxbons || align="right" | 47 || align="right" | 52200 || align="right" | 52507
|-
| Voisines || align="right" | 93 || align="right" | 52200 || align="right" | 52545
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne